Так называемый «книжный скандал» произошёл в конце 1997 года, когда пять ведущих реформаторов из правительства и администрации президента РФ (Анатолий Чубайс, Максим Бойко, Александр Казаков, Альфред Кох, Пётр Мостовой) получили авансом по 90 тыс. долларов каждый от издательской фирмы за ещё не написанную книгу «История российской приватизации».

В число авторов этой книги входил Анатолий Чубайс, занимавший в то время должности первого заместителя премьер-министра и министра финансов. В связи со скандалом Президент РФ Борис Ельцин снял его с поста министра финансов, однако должность первого заместителя Председателя Правительства была за ним сохранена.

Хроника событий 
 12 мая 1997 года Бойко, Казаков и Кох подписали договоры с издательством «Сегодня-пресс», которое контролировалось группой ОНЭКСИМ. Аналогичный договор 6 июня подписал и Чубайс. Согласно договору каждому из авторов полагался гонорар в 90 тыс. долларов.
 27 мая — Альфред Кох, будучи председателем Госкомимущества, перечислил на имя жены в банк КРЕДИ-СУИСС сумму в 311,8 млн рублей (эквивалентную 90 тыс. долларов); 2 июня такую же сумму перечислил на счёт в «Альфа-банке» заместитель главы Администрации Президента России Максим Бойко. 4 июня другой заместитель главы Администрации Президента Александр Казаков получил 311,9 млн рублей в кассе издательства «Сегодня-пресс». 10 июня на свой счёт в МОСТ-банке двумя платежами деньги получил Анатолий Чубайс.
 Конец сентября 1997 года — к коллективу авторов присоединился Пётр Мостовой, руководитель федерального управления по делам о несостоятельности. 29 сентября он подписал договор с издательством «Сегодня-пресс», а 7 октября получил аванс на свой счёт в банке «МЕНАТЕП».
 28 октября в интервью газете «КоммерсантЪ» Анатолий Чубайс заявил: «Мы подготовили фундаментальную монографию, которая ответит на важнейшие вопросы развития частной собственности в России, её создания, и для этого собрали коллектив, который, собственно, и занимался созданием частной собственности в нашей стране: Чубайс, Мостовой, Бойко, Казаков, Кох…». В этом же интервью Чубайс отметил, что авторы собираются «пожертвовать деньги за книгу».
 12 ноября — новость о получении гонорара за якобы ненаписанную книгу распространилась в прессе. В тот же день Чубайс в интервью заявил, что книга закончена, а рукопись находится в издательстве «Сегодня-пресс».
 14 ноября — старший помощник Генерального прокурора РФ Александр Звягинцев объявил, что делом об издании монографии «История приватизации в России» заинтересовалась Московская городская прокуратура.
 15 ноября — ушли в отставку глава ФСДН Пётр Мостовой и глава Госкомимущества Максим Бойко.
 18 ноября — Анатолий Чубайс освобождён от должности министра финансов (сохранив за собой пост вице-премьера).
 1999 год — книга «Приватизация по-российски» под редакцией Анатолия Чубайса выпущена издательством «Вагриус».

Примечания 

Политические скандалы России
1997 год в России
Анатолий Чубайс